Снопотская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Снопотская волость (Брянский уезд) — в составе Орловской (позднее Брянской) губернии
 Снопотская волость (Мосальский уезд) — в составе Калужской губернии, Мосальский уезд